Николай Новосельский:
 Новосельский, Николай Александрович (1818—1898) — градоначальник Одессы, один из основателей РОПиТа.
 Новосельский, Николай Николаевич (ум. 15 октября 1914 года) — вице-губернатор Вятской губернии с 17 августа 1895 года по 20 апреля 1902 года. Камергер, гофмейстер, действительный статский советник, заведующий Камеральной Частью Кабинета Его Величества Высочайшего Двора. Имел степень кандидата Новороссийского университета.